Ernest Debes – geografo tedesco
Debes – cratere lunare